Вторая лига  () — футбольная лига Украины, третья по силе после Премьер-лиги и первой лиги. Управляется Профессиональной футбольной лигой Украины.

Самая успешная команда лиги, трёхкратный победитель Второй лиги — «Десна» (Чернигов).

В сезонах 1992/93-94/95 и 2013/14-16/17 Вторая лига состоит из одной группы, в сезонах 1995/96-1996/97 и 2006/07-2011/12 и с 2017/18 из двух групп, в сезонах 1997/98-2005/06 состояла из трех групп.

Сезон 2012/13 был экспериментальным. Вторая лига состояла из двух групп — «А» и «Б» на первом этапе и групп «1», «2», «3» и «4» на втором.

Участники 
В сезоне 2022/23 во Второй лиге выступает 10 клубов:

Все призёры 

 Примечания к таблице:
 Жирным шрифтом выделены клубы, поднявшиеся по итогам сезона в первую лигу.
 Цифра в скобках около названия команды-победительницы означает номер порядковый титула этой команды.
 В сезонах 1995/96-1996/97 и 2006/07-2012/13 Вторая лига состояла из двух групп, в 1997/98-2005/06 — из трёх. В сезонах 2011/12-2012/13, 2017/18-2018/19 и 2020/21 для определения чемпиона Второй лиги проводился «золотой» матч, и в сезонах 2012/13, 2017/18-2018/19 и 2020/21 присуждались 2 третьих места.

Все победители

См. также 
 Кубок Второй лиги Украины по футболу

Примечания

Ссылки 
 Профессиональная футбольная лига Украины

Украина